een persoon, de heilige Egidius of Gillis
 Sint-Gillis (eremiet), een Occitaanse eremiet (640-720)
 Egidius van Assisi
 Gil van Santarém
 een plaats vernoemd naar een van deze personen
 Sint-Gillis (Brussel), Brusselse gemeente
 Sint-Gillis-Waas, gemeente in Oost-Vlaanderen
 Sint-Gillis-bij-Dendermonde, deelgemeente van Dendermonde
 Sint-Gillis (Brugge), wijk in Brugge

Zie ook 
 Saint-Gilles (doorverwijspagina)
 Sint-Gilliskerk (doorverwijspagina)